

Nom commun 
 en architecture, la courtine est la muraille reliant deux tours fortifiées ; dans l’architecture militaire bastionnée, c’est le rempart reliant deux bastions ;
 en ameublement, la courtine est un pan de tenture (de plusieurs) servant à dissimuler et à orner un lit et plus généralement une tenture permettant de masquer un élément (par exemple une porte) ou une partie d'un espace intérieur ;
 en paramentique, la courtine est un des deux rideaux encadrant un autel d'église ; du moins, ceux adossés à une abside (ou proches d'une).

Géographie 
 Courtine, lieu-dit de la commune de Saint-Priest-des-Champs, Puy-de-Dôme
 La Courtine, commune française de la Creuse (Limousin)

Patronyme 
 Jean-François Courtine (né en 1944), historien de la philosophie.
 Henri Courtine (1930-2021), judoka français
 Robert J. Courtine (1910-1998), écrivain français et journaliste gastronomique

Homonymie de patronyme